Лялька 2 (Кат)- автор:Даніел Коул. Продукція сексуального характеру або інша продукція з віковим обмеженням.

Гостросюжетний роман-розслідування в кращих традиціях Ю Несбьо та серіалу «Справжній детектив»!Детектив Натан Вульф був переконаний, що знає про злочини все... До того моменту, доки колишня напарниця Емілі Бакстер не попросила його прийти на місце нового злочину — до сусіднього будинку, на який виходили вікна його кімнати. Від моторошного видовища в нього захолола кров. Посеред кімнати він побачив підвішену до стелі страхітливу фігуру, схожу на творіння Франкенштейна. Тіло жахливої маріонетки було зшито з частин кількох людей. Шість жертв безжального маніяка страшно з’єдналися у смерті. І вказівний палець мертвого створіння було спрямовано просто на вікно Вульфа...

Злочинець кинув йому виклик, і детектив прийняв його. Тепер Вульф має опізнати загиблих, з’ясувати, як убивця обирає жертв, а головне — знайти самого злочинця. Та маніяк, здається, передбачає кожен крок детектива...

Автор

Д. Коул

Мова українська

Оригінальна назва Ragdoll

Мова оригіналу англійська

Обкладинка палітурка

Сторінок 384

Формат 135х205 мм

Видавництво КСД

Перекладач(і) Г. В. Литвиненко

Серія Детектив 

Вікові обмеження 18+

Розділ: Детективи